Huppertz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Huppertz (* 1958), deutscher Polizeibeamter (EPHK)
 Gottfried Huppertz (1887–1937), deutscher Komponist, Sänger, Schauspieler und Dirigent
 Hans-Werner Huppertz (* 1967), deutscher klassischer Gitarrist und Hochschullehrer
 Heinz Huppertz (1902–1972), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker

 Johannes Huppertz (* 1964), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Joshua Huppertz (* 1994), deutscher Radrennfahrer
 Julia Huppertz (* 1984), deutsche Handballspielerin
 Karin Huppertz (1894–1978), deutsche Krankenschwester
 Michael Huppertz (* 1953), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Soziologe
 Nikola Huppertz (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 Norbert Huppertz (* 1938), deutscher Pädagoge und Buchautor
 Toni Huppertz (1900–1945), deutscher Drehbuchautor
 Willy Huppertz (1904–1978), deutscher Anarchist

Siehe auch 
 Huppert
 Hupperts

Familienname
Deutscher Personenname